Cheveldayoff est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ken Cheveldayoff (né en 1965), homme politique provincial canadien de la Saskatchewan
Kevin Cheveldayoff (né en 1970), joueur de hockey sur glace et directeur-général canadien

Homonymie de patronyme